Сандрин Баи () е бивша френска биатлонистка.

През сезон 2004 – 2005 г. печели Световната купа по биатлон.

Върхови постижения в кариерата

Победи 
{| 
| valign="top" |

Външни препратки 
  Официален уебсайт
  Профил в Холменколен
  Профил в сайта на IBU 

Френски биатлонистки
Медалисти на зимните олимпийски игри 2006
Световни шампиони по биатлон
Хора от Оверн-Рона-Алпи